Die 3. Etappe der Tour de France 2020 fand am 31. August 2020 statt. Die 198 Kilometer lange Flachetappe mit 2978 Höhenmetern begann in Nizza und endete in Sisteron. 

Caleb Ewan (Lotto Soudal) siegte im Massensprint, nachdem Jérôme Cousin (Total Direct Énergie) als Letzter einer dreiköpfigen Ausreißergruppe 16 Kilometer vor dem Ziel eingeholt wurde. Jérôme Cousin, der sich kurz nach dem Start mit den beiden Führenden in der Bergwertung Benoît Cosnefroy (Ag2r La Mondiale) und Anthony Perez (Cofidis) absetzte, wurde mit der Roten Rückennummer ausgezeichnet. Anthony Perez gewann die ersten klassifizierten Anstiege und übernahm dadurch die virtuelle Führung in der Bergwertung. 130 Kilometer vor dem Ziel setzte sich Jérôme Cousin von seinen Begleitern ab, die in das Peloton zurückfielen. Auf der Abfahrt vom Col des Leques stürzte Perez schwer und musste das Rennen aufgeben, so dass Cosnefroy das Gepunktete Trikot verteidigte.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) kam mit dem Hauptfeld an und verteidigte das Gelbe Trikot. Peter Sagan (Bora-hansgrohe) übernahm als Zweiter des Zwischensprints und Fünfter der Etappe die Führung in der Punktewertung.

Zeitbonifikationen

Punktewertung

Bergwertungen

Ausgeschiedene Fahrer 
  (COF): DNF nach Sturz in der Abfahrt vom Col des Lèques

Weblinks 
 Letour.fr Offizielle Seite

Einzelnachweise 

Etappe 03
202003
Sportveranstaltung in Nizza
Sisteron